Avetisyan ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Avetisyan (* 1988), armeinisch-russische Jazzmusikerin
 Khachatur Avetisyan (1926–1996), armenischer Komponist
 Liparit Avetisyan (* 1990), armenischer Opernsänger (Tenor)